Janice Gettemeyer amerikai nemzeti női labdarúgó-játékvezető, nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgóként
Joan Gettemeyer testvérével 1980-ban kezdtek foglalkozni a labdarúgással. Mindketten tagjai voltak az UMSL első női egyetemi labdarúgó-válogatottjának.

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát Joan Gettemeyer testvérével 1977-ben tette le. Játékvezetői szolgálatát a középiskolai, az egyetemi és az állami női bajnokságokban végezte. Amerikában az első generációs női játékvezetők közé tartoznak. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, majd 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2001-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Amerikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott mérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1996-ban vonult vissza.

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Szakmai sikerek 
 Az UMSL három alkalommal (1981, 1982, 1983) választotta az év játékosának.
 Testvérével együtt beiktatták az University of Missouri-ST. Louis (UMSL) Sport Hírességek Csarnokának emlékhelyére.
 1997-ben megkapta a FIFA Nemzetközi Női játékvezetői elismerést.
 2015-ben felkerültek a St. Louis Soccer Hall of Fame dicsőségfalára.

Források 

 (67-71. oldal)

Amerikai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek